Goulds Road ist der Name folgender Orte:

 Goulds Road (Neuseeland), Ort in der Region Canterbury, Neuseeland 
 Goulds Road (Kanada), Ort in Neufundland und Labrador, Kanada